Средние века (журнал)
 Средневековье (фильм)